Blackbird (englisch; deutsch: „Amsel“) bezeichnet:
 ein amerikanisches Militärflugzeug, siehe Lockheed SR-71
 ein Lied der Beatles, siehe Blackbird (Lied)
 den Künstlernamen von Manuel Tur (* 1986), deutscher Musiker
 das zweite Studioalbum und dessen Titelsong der Hard-Rock-Band Alter Bridge, siehe Blackbird (Album)
 den Titelsong des gleichnamigen Albums der neuseeländischen Reggae-Dub-Band Fat Freddy’s Drop
 einen experimentellen Landsegler, siehe Blackbird (Landsegler)
 einen Omaha-Häuptling, Blackbird (Häuptling)
 ein Motorradmodell von Honda, siehe Honda CBR 1100 XX
 eine Geige aus Stein, siehe Blackbird (Geige)
 ein Schauspiel von David Harrower aus dem Jahr 2005
 einen US-amerikanischen Film aus dem Jahr 2019, siehe Blackbird (Film)
 einen Roman von Matthias Brandt
 ein Film aus dem Jahr 2019, der ein Remake von Silent Heart ist.

Black Bird steht für:
 Originaltitel der im Jahr 2022 veröffentlichten Miniserie In with the Devil
 Black Bird (Manga), von 2006 bis 2012 erschienene Manga-Serie

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Blackbird (Delaware), im New Castle County
 Blackbird (Idaho), im Lemhi County
 Blackbird (Missouri), im Putnam County – nicht mehr existent
 Blackbird Landing, im New Castle County, Delaware
 Blackbird Islands, Insel im Pike County, Missouri

Sonstiges:
 Blackbirding, die zwangsweise Heranziehung – unter Anwendung von Täuschung, Drohung und Gewalt – von Südpazifischen Insulanern zur Arbeit im 19. Jahrhundert  
 Blackbird Branch, Fließgewässer im Greenup County, Kentucky
 Bye Bye Blackbird, Lied, Komposition von Ray Henderson, Text von Mort Dixon
 Blackbird Pond, See im Plaquemines Parish, Louisiana
 Blackbird Lode, Mine im Catron County, New Mexico
 Blackbird Mine, Mine in Alaska
 Blackbird Mines, Mine im Lemhi County, Idaho
 Blackbird Prospect, Mine im Inyo County, Kalifornien
 Blackbirds, deutsche Beat- und Rockband

Siehe auch:
 Blackbird Hill 
 Blackbird Island
 Blackbird Lake
 Blackbird Mountain